Mirepoix è un termine che può avere differenti significati:

 Mirepoix  – preparazione culinaria simile al soffritto

Geografia
Esistono più comuni francesi con questo nome:

 Mirepoix – Ariège
 Mirepoix – Gers